

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 13, w tym 11 podstawowych
 Rzeczyca – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. polkowickim, w gminie Grębocice
 Rzeczyca – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Środa Śląska
 Rzeczyca – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Piotrków Kujawski
 Rzeczyca – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Międzyrzec Podlaski
 Rzeczyca – część wsi Słodków Drugi w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Kraśnik
 Rzeczyca – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Kazimierz Dolny
 Rzeczyca – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Ulhówek
 Rzeczyca – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Maszewo
 Rzeczyca – wieś w woj. lubuskim, w pow. świebodzińskim, w gminie Świebodzin
 Rzeczyca – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Zadzim
 Rzeczyca – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Rzeczyca
 Rzeczyca – część wsi Cisownica w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Goleszów
 Rzeczyca – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Tuczno

Miejscowości poza granicami Polski

Białoruś 
 Rzeczyca – miasto w obwodzie homelskim
 Rzeczyca – osiedle typu robotniczego w obwodzie brzeskim, w rejonie stolińskim
 Rzeczyca – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie bereskim
 Rzeczyca – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie kamienieckim
 Rzeczyca – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie kobryńskim
 Rzeczyca – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie uździeńskim
 Rzeczyca – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie czerykowskim
 Rzeczyca – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie połockim

Ukraina 
 Rzeczyca – wieś w obwodzie rówieńskim, w rejonie hoszczańskim
 Rzeczyca  – wieś w obwodzie rówieńskim, w rejonie zarzeczniańskim
 Rzeczyca – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie ratnowskim

Rzeki 
 Rzeczyca – dopływ Sołokii
 Rzeczyca – dopływ Lubszy
 Rzeczyca – dopływ Wołosatego

Stacje i przystanki kolejowe 
 Rzeczyca – stacja kolejowa na południowych obrzeżach Rzeczycy Ziemiańskiej w gminie Trzydnik Duży w powiecie kraśnickim
 Rzeczyca Kolonia – przystanek osobowy w miejscowości Rzeczyca-Kolonia również w powiecie kraśnickim
 Rzeczyca – przystanek osobowy w miejscowości Rzeczyca, w rejonie bereskim, w obwodzie brzeskim, na Białorusi
 Rzeczyca – stacja kolejowa w miejscowości Rzeczyca, w rejonie rzeczyckim, w obwodzie homelskim, na Białorusi

Inne 
 Rzeczyca – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie tomaszowskim
 Rzeczyca – dawna gromada w powiecie rawskim w województwie łódzkim
 Rzeczyca – dawna gmina w województwie poznańskim i województwie zielonogórskim

Zobacz też 
 Rzeczyca Długa, Rzeczyca Księża, Rzeczyca Mała, Rzeczyca Mokra, Rzeczyca Okrągła, Rzeczyca Sucha, Rzeczyca Wielka, Rzeczyca Ziemiańska, Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia, Rzeczyca-Kolonia, Rzeczyca-Stacja

Linki zewnętrzne